Les Championnats d'Europe de lutte 2018 se déroulent du  au  à Kaspiisk, en Russie.

Podiums

Hommes

Lutte libre

Lutte gréco-romaine

Femmes

Lutte féminine

Tableau des médailles

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel
  United World Wrestling

2018
Lutte
Championnat d'Europe en Russie
Sport en Russie en 2018
Sport en avril 2018
Sport en mai 2018
Daghestan
Avril 2018 en Russie